Il doppio del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Jerusalem Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Henrik Holm e Peter Nyborg. In finale hanno sconfitto Cristian Brandi e Cristiano Caratti con il punteggio di 6-1, 2-6, 6-3.

Teste di Serie

  Nick Brown /  Andrew Castle (semifinali)
  Alessandro De Minicis /  Cyril Suk (primo turno)

  Gilad Bloom /  Florin Segărceanu (quarti di finale)
  Ģirts Dzelde /  Stefan Kruger (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Jerusalem Challenger 1990